Juan Ducas Paleólogo (, Iōannēs Doukas Palaiologos; 1225/1230-1274/1275) fue un aristócrata bizantino, hermano del emperador Miguel VIII Paleólogo, que sirvió como comandante en jefe del ejército bizantino. Aparece por primera vez cuando, en 1256, es enviado a la isla de Rodas. Después, participó en el complot de la nobleza encabezada por su hermano que resultó en la muerte del regente de Nicea Jorge Muzalon. En los años siguientes, cuando su hermano se proclamó emperador, desempeñó un papel destacado en sus campañas militares, sobre todo en la crucial victoria de la batalla de Pelagonia, pero también en las repetidas operaciones militares contra el Despotado de Epiro y contra los turcos en Asia Menor. Se retiró del servicio activo después de su derrota en la batalla de Neopatria, y murió poco después.

Biografía

Inicios de vida y primeros éxitos 

Hijo de Andrónico Paleólogo, el gran doméstico del Imperio de Nicea y su primera esposa Teodora Paleóloga, Juan Ducas Paleólogo nació en algún momento después de 1225. Fue el segundo varón, después del futuro emperador Miguel Paleólogo, y el cuarto entre los hijos de Andrónico. Nada se sabe de Juan hasta 1256, cuando parece haber sido enviado a Rodas. La razón de esto, es decir, si fue para asumir o comandar algún puesto militar o administrativo o como un exilio, se desconoce. Apareció nuevamente en 1258 cuando participó en el golpe de Estado encabezado por su hermano mayor, Miguel Paleólogo, el gran conostaulo (gran condestable), contra el regente de Juan IV Láscaris, Jorge Muzalon. Después del asesinato de Muzalon, Miguel colocó al joven emperador bajo la protección de Juan y su medio hermano Constantino. Miguel rápidamente consiguió su propio nombramiento como regente y, a su vez, nombró a Juan gran doméstico y lo envió a comandar el ejército niceno en Macedonia, con Alejo Estrategópulo y Juan Raúl Petralifas como comandantes subordinados.

Después de su coronación como coemperador a principios de 1259, Miguel promovió a su hermano al rango de sebastocrátor y Estrategópulo lo sucedió como gran doméstico. Asimismo, queriendo formar fuertes relaciones familiares, que fortalecerían todavía más su posición, Miguel organizó en 1259 el matrimonio de Juan con una de las hijas del general Constantino Tornicio. Se desconoce si Juan tuvo hijos de este matrimonio.

Miguel después ordenó que Juan atacase el territorio de Miguel II, el gobernante de Epiro. El ejército niceno avanzó tan rápidamente que tomó por sorpresa al ejército epirota en su campamento en Kastoriá y lo obligó a huir en desorden. Juan luego comenzó a retomar las fortalezas de Deabolis y Ocrida, recientemente capturadas por los epirotas. Las ciudades cayeron después de breves asedios y la planicie de Pelagonia, con la ciudad de Bitola y los alrededores del lago Prespa, fueron subyugadas.

Miguel de Epiro, sin embargo, movilizó sus fuerzas y recibió el auxilio de los hombres del Principado de Acaya y los Estados latinos del sur de Grecia acaudillados por el príncipe Guillermo II de Villehardouin, así como de un contingente siciliano. Juan I Ducas, gobernante de Tesalia e hijo bastardo de Miguel II, proporcionó otras tropas. Las fuerzas aliadas eran claramente superiores en número y Juan Paleólogo evitó el enfrentamiento directo; en vez de eso, utilizó a sus arqueros a caballo turcos y cumanos para desgastar a las tropas enemigas. Asimismo, el ejército aliado estaba dividido por los conflictos en sus propósitos y por el odio mutuo entre los griegos epirotas y los latinos. Una disputa con Guillermo II una noche antes de la batalla de Pelagonia (septiembre de 1259) dio lugar a la retirada del ejército epirota y a la deserción temporal de Juan Ducas al campamento niceno. Al siguiente día, las fuerzas nicenas atacaron a los latinos y obtuvieron una victoria aplastante; Guillermo II y muchos otros barones fueron capturados, mientras que la mayoría de los soldados latinos fueron muertos o capturados.

Después de esta victoria, Juan Paleólogo marchó a través de Tesalia, fortificando las ciudades y castillos de la zona. Hacia el final del verano, estableció su campamento en la ciudad de Neopatria (Ypati). Este acontecimiento es registrado en un único documento que Juan emitió como sebastocrátor, en septiembre de 1259, en favor del monasterio de Makrinitsa. Partió después para el centro de Grecia junto con el ejército de Juan I Ducas, que había desertado al ejército niceno en la batalla de Pelagonia. Dado que el propio Miguel II había huido a la isla de Cefalonia, Juan Paleólogo conquistó sin dificultad los territorios meridionales de Tesalia que pertenecían a Epiro. Después de pasar a través Lebadea y saquear Tebas, sin embargo, Juan I Ducas lo abandonó y regresó con su padre, provocando un crucial cambio de poder. Como resultado, las conquistas de Juan quedaron incompletas y no consiguieron establecer el dominio niceno en la zona. Incluso, Juan partió precipitadamente para Lámpsaco, donde se reunió con su hermano, Miguel VIII.

Últimos años y muerte 

A los recientes éxitos de Juan les siguieron nuevos reconocimientos y honores. En 1259, recibió el título de déspota. El historiador Jorge Paquimeres escribió que Juan Paleólogo era un verdadero soldado, para quien la guerra era un placer; que sus acciones lo hicieron grande y que por sus obras de beneficencia era incluso más conocido que el emperador. El mismo autor menciona que Juan despreciaba la riqueza y enfatiza su conexión especial con sus soldados, quienes no lo trataban como un superior sino como un hermano; se ganó así un gran respeto del ejército. Su suegro Tornicio y su medio hermano Constantino fueron ascendidos a sebastocrátores. En julio de 1261, Constantinopla fue reconquistada y el Imperio bizantino restaurado, con Miguel VIII como único emperador. Al mismo tiempo, sin embargo, las cosas iban mal en Epiro, donde Miguel II había recuperado su reino y era una vez más una amenaza para las posesiones imperiales en Macedonia. En 1261, se puso a Juan al frente de una campaña contra los epirotas. Después de una larga y prolongada lucha en el verano de 1263-1264, consiguió la victoria, lo que obligó a Miguel II a llegar a un acuerdo: este reconoció la soberanía imperial sobre Epiro y su hijo y heredero, Nicéforo, se casó con Ana Paleóloga Cantacucena, una sobrina de Miguel VIII.

Después de su éxito, fue enviado a Asia Menor, donde los ataques turcos en las fronteras bizantinas se habían convertido en una amenaza y sus colonos comenzaban a invadir el territorio imperial. Permaneció allí hasta 1267 y logró algunos éxitos, asegurando las tierras alrededor del valle del río Meandro y restaurando las defensas de la región. Según Paquimeres, el déspota realizó esta guerra con gran flexibilidad y capacidad, era visto como extremadamente valiente y causaba temor no solo con su presencia, sino por la simple mención de su nombre.

A finales de 1260, regresó a Europa, y hay evidencia de sus actividades en Macedonia y Tesalia. Juan emitió documentos concernientes al metoquión del monasterio patriarcal de Makrinitsa (1267, 1268 y 1270), que ilustran su papel en el este de Tesalia. Otros documentos también se han conservado y revelan que era benefactor de varias comunidades monásticas. Durante su estadía en Tesalónica, ofreció obras de caridad al monasterio de la Gran Laura en el Monte Athos, pero también a los monasterios de Hilandar y Xiropotamo.

No parece haber recibido jamás un puesto administrativo específico en Tesalia, pero en vez de eso actuó como hermano del emperador y como déspota. Sin embargo, había recibido como pronoia (feudos) grandes propiedades en el valle del río Estrimón en Macedonia —que los bizantinos probablemente habían recuperado para entonces, después de la muerte de Miguel II de Epiro, en 1267-1268— y las islas de Rodas y Lesbos. Juan Ducas de Tesalia, sin embargo, se mantuvo como uno de los principales opositores al Imperio y Miguel Paleólogo organizó una campaña (fechada en 1272-1273 o 1274-1275 según las distintas fuentes) para someterlo finalmente. Fue una empresa a gran escala: un ejército de alrededor de treinta mil hombres, la mayoría mercenarios, fueron colocados bajo el mando de Juan Paleólogo y Alejo Cabalario; a las fuerzas terrestres las apoyaba una flota de más de setenta navíos bajo Alejo Ducas Filantropeno. La campaña fue inicialmente un éxito, ya que el ejército bizantino avanzó rápidamente a través de Tesalia y sitió a Juan Ducas en su capital de Neopatria. Este último, sin embargo, fue capaz de escapar en secreto, recibir ayuda del Ducado de Atenas y derrotar totalmente al ejército bizantino sitiador en la batalla de Neopatria.

Con sus fuerzas dispersas, Juan Paleólogo se retiró hacia el norte; en su camino, se le informó de un ataque latino a la armada bizantina en Demetrias. Reclutando todos los hombres que pudo encontrar, el déspota recorrió con sus tropas cuarenta kilómetros, durante la noche hasta Demetrias. Allí encontraron la batalla en pleno apogeo y con los latinos teniendo la ventaja. La llegada de nuevas tropas, sin embargo, cambió el balance de fuerzas y la batalla terminó con una aplastante victoria bizantina. A pesar de su contribución a la victoria en Demetrias, Juan Paleólogo perdió prestigio por la pérdida de su ejército en Neopatria. Según fuentes bizantinas, renunció a su título de déspota (aunque algunos historiadores modernos postulan que fue revocado por su hermano) y parece haber muerto poco después de la campaña en Tesalia (1274-1275, dependiendo de la fecha de la campaña).

Ancestros

Fuentes

Notas

Referencias

Bibliografía 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 	
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

Nobles del Imperio bizantino del siglo XIII
Dinastía de los Paleólogos
Bizantinos de las guerras bizantino-selyúcidas
Bizantinos de las guerras bizantino-latinas
Déspotas
Sebastocrátores
Megadomésticos
Personas del Imperio de Nicea
Generales del Imperio bizantino
Miguel VIII Paleólogo